Nora Midtsundstad (ur. 10 lipca 2003) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Vaaler If.

Jej starsza siostra, Hanna Midtsundstad, uprawia kombinację norweską.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Midtsundstad na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Midtsundstad na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Midtsundstad na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2003